Theodora je řecké jméno, ženská forma jména Theodor, které znamená "dar Boží":

panovnice
 Theodora I. (497–548) – byzantská císařovna
 Theodora II. (810–867) – byzantská císařovna 
 Theodora III. (kolem 985–1056) – byzantská císařovna
 Theodora Angelovna (1180/1185–1246) – rakouská vévodkyně
 Theodora Komnenovna (1184) (1134–1184) – rakouská vévodkyně
 Theodora Komnenovna (jeruzalémská královna) (1145/1146–po 1185)

podobné
 Thea